Світові рекорди зі стрибків з жердиною в приміщенні визнаються Світовою легкою атлетикою з-поміж результатів, показаних легкоатлетами в приміщенні, за умови дотримання встановлених вимог.

Світові рекорди зі стрибків з жердиною в приміщенні фіксуються з 1987.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики в приміщенні – Стрибки з жердиною (чоловіки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики в приміщенні – Стрибки з жердиною (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 Хронологія світових рекордів зі стрибків з жердиною в приміщенні серед чоловіків на сайті Світової легкої атлетики  
  

Чоловіки приміщення